Lužany kan verwijzen naar de volgende gemeenten:
In Tsjechië:
 Lužany (okres Plzeň-jih)
 Lužany (okres Hradec Králové)
 Lužany (okres Jičín)

 In Slowakije:
 Lužany (okres Topoľčany)